Polybutène peut renvoyer à :
 Polybutène, un plastifiant oligomère ;
 Polybutène-1 (PB-1), une polyoléfine.

Voir aussi 
 Polyisobutylène (PIB)